Mercatale (Marktort) bezeichnet die italienischen Orte:

 Mercatale, Ortsteil von Casola Valsenio
 Mercatale, Ortsteil von Cortona
 Mercatale, Ortsteil von Ozzano dell’Emilia
 Mercatale, Ortsteil von Sassocorvaro
 Mercatale, Ortsteil von Vinci (Toskana)
 Mercatale in Val di Pesa, Ortsteil von San Casciano in Val di Pesa
 Mercatale Valdarno, Ortsteil von Bucine (östlicher Teil) und Montevarchi (westlicher Teil), auch als Mercatale-Torre bezeichnet.

Mercatale bezeichnet zudem
 Borgo Maggiore in San Marino (ehemaliger Ortsname)
 Piazza del Mercatale, Hauptplatz in Urbino